Иван Сухомлин:
 Сухомлин, Иван Михайлович (1923—2002) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Сухомлин, Иван Моисеевич (1911—1993) — полковник, заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза.